Příjmení Thompson nosí více významných osobností:

 Andrea Thompsonová (* 1960) – americká herečka a novinářka
 Archie Thompson (* 1978) – australský fotbalový útočník
 Barbara Thompson (1944–2022) – anglická jazzová saxofonistka
 Benjamin Thompson (hrabě Rumford) (1753–1814) – anglo-americký fyzik (někdy psán chybně jako Thomson)
 Clara Thompsonová (1893–1958) – americká psychoanalytička
 Daley Thompson (* 1958) – britský atlet
 Danièle Thompsonová (* 1942) – monacká filmová režisérka a scenáristka
 Danny Thompson (* 1939) – britský kontrabasista
 Dave Thompson (* 1960) – anglický spisovatel
 Derek Thompson (* 1986) – americký spisovatel a novinář
 Don Thompson (1933–2006) – britský atlet, chodec
 Dorothy Thompsonová (1893–1961) – americká spisovatelka a novinářka
 Edward Palmer Thompson (1924–1993) – britský historik a spisovatel
 Edwin Thompson Jaynes (1922–1998) – americký fyzik
 Elaine Thompsonová (* 1992) –  jamajská sprinterka
 Emma Thompsonová (* 1959) – britská herečka, komička a scenáristka
 Ernest Thompson Seton (1860–1946) – ilustrátor a spisovatel
 Florence Owens Thompson (1903–1983) – americká fotografka
 Fred Thompson (1942–2015) – americký politik, právník a herec
 Hugh Thompson (1943–2006) – americký voják, pilot helikoptéry
 Hunter S. Thompson (1937–2005) – americký novinář a spisovatel
 Charles Thompson (1918–2016) – americký jazzový klavírista
 Chester Thompson (* 1948) – americký bubeník
 Chris Thompson (* 1948) – britský zpěvák a hudebník
 Ian Thompson (* 1949) – britský atlet, běžec
 Jasmine Thompson (* 2000) – anglická zpěvačka a skladatelka
 Jenny Thompsonová (* 1973) – americká plavkyně
 John Thompson – více osob
 Jordan Thompson (* 1994) – australský profesionální tenista
 Kamila Thompson (* 1983) – anglická zpěvačka
 Katarina Johnsonová-Thompsonová (* 1993) – britská atletka
 Kate Thompsonová (* 1962) – britská spisovatelka
 Kay Thompsonová –  americká zpěvačka a herečka
 Ken Thompson (* 1943) – programátor a informatik
 Klay Thompson (* 1990) – americký basketbalista
 Lea Thompsonová (* 1961) – americká herečka
 Leonard Thompson (1908–1935) – první pacient s diabetem, kterému byl aplikován inzulin
 Linda Thompson – více osob
 Lucky Thompson (1924–2005) – americký jazzový saxofonista
 Mary Thompsonová-Jonesová (* 1957) – americká úřednice
 Michael Thompson – více osob
 Obadele Thompson (* 1976) – barbadoský atlet
 Paul Thompson – více osob
 Pauline Davis-Thompson – bahamská sprinterka, olympijská vítězka
 Richard Thompson – více osob, rozcestník
 Stith Thompson (1885–1976) – americký folklorista
 Teddy Thompson (* 1976) – anglický zpěvák a kytarista
 Tiny Thompson (1903–1981) – kanadský hokejový brankář
 Wilbur Thompson (1921–2013) – americký atlet

Podobné příjmení 
 Thomson

Externí odkazy